Manawa, stad in de Verenigde Staten
 Manawa, geslacht van kreeftachtigen